Хильдегад Шрадер (, 4 января 1910 — 23 марта 1966) — германская пловчиха, чемпионка Европы и Олимпийских игр.

Родилась в 1910 году в Штасфурте. В 1927 году стала чемпионкой Европы. В 1928 году завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Амстердаме.

В 1994 году была включена в Международный зал славы плавания.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы Европы по плаванию